Берчулес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 69 км². Население — 822 человека (на 2010 год). Расстояние — 108 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 www.berchules.com
 
 
 Nochevieja en Agosto de 2006 
 
 Casa Rural B&B El Paraje

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады